17-й чемпионат Африки по волейболу среди мужчин прошёл с 27 сентября по 4 октября 2009 года в Тетуане (Марокко) с участием 9 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 5-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд выиграла сборная Египта.

Команды-участницы 
Алжир, Ботсвана, Габон, Египет, Камерун, Ливия, Марокко, Тунис, ЮАР.

От участия отказались первоначально заявленные Кения, ДР Конго, Нигерия, Судан.

Система проведения чемпионата 
9 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства. Итоговые 5—8-е места по такой же системе разыгрывают команды, занявшие в группах 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 

 27 сентября: Марокко — ЮАР 3:0 (25:14, 25:12, 25:21); Камерун — Ливия 3:2 (25:16, 19:25, 25:17, 22:25, 15:10).
 28 сентября: Марокко — Камерун 3:2 (25:16, 15:25, 19:25, 25:19, 15:13).
 29 сентября: Ливия — ЮАР 3:1 (25:21, 25:21, 21:25, 15:19).
 30 сентября: Камерун — ЮАР 3:0 (25:16, 25:13, 25:20).
 1 октября: Ливия — Марокко 3:2 (28:26, 19:25, 25:22, 24:26, 15:12).

Группа В 

 27 сентября: Египет — Габон 3:0 (25:9, 25:17, 25:19); Тунис — Ботсвана 3:0 (25:19, 25:10, 25:18).
 28 сентября: Тунис — Габон 3:0 (25:13, 25:16, 25:19); Египет — Алжир 3:1 (25:21, 25:19, 21:25, 25:20).
 29 сентября: Египет — Ботсвана 3:0 (25:13, 25:18, 25:17); Алжир — Габон 3:0 (25:11, 25:9, 25:23).
 30 сентября: Алжир — Ботсвана 3:0 (25:16, 25:23, 25:20); Египет — Тунис 3:1 (25:27, 25:23, 25:20, 25:20).
 1 октября: Ботсвана — Габон 3:0 (25:17, 25:20, 27:25); Алжир — Тунис 3:0 (25:22, 25:22, 25:22).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
3 октября
 Алжир — Камерун 3:2 (25:19, 28:26, 22:25, 14:25, 15:13)
 Египет — Марокко 3:0 (25:18, 25:20, 25:18)

Полуфинал за 5—8 места 
3 октября
 Ливия — Ботсвана 3:2 (25:20, 22:25, 25:11, 19:25, 15:13)
 Тунис — ЮАР 3:0 (25:13, 25:11, 25:16)

Матч за 7-е место 
4 октября
 ЮАР — Ботсвана 3:2 (25:23, 21:25, 25:23, 17:25, 15:11)

Матч за 5-е место 
4 октября
 Тунис — Ливия 3:1 (14:25, 25:23, 25:15, 25:19)

Матч за 3-е место 
4 октября
 Камерун — Марокко 3:1 (25:18, 22:25, 25:19, 25:15)

Финал 
4 октября
 Египет — Алжир 3:0 (25:21, 25:16, 25:11)

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Египет: Хамди Авад эль-Сафи, Абдалла Ахмед Салам, Мохамед Габаль, Ахмед Салах, Абдель Латиф Ахмед, Ваед Алайди, Ашраф Абульхасан, Салех Фатхи, Рашад Атия, Махмуд Элькуми, Мохамед Бадави Монейм. Главный тренер — Антонио Джакоббе.

  Алжир: Али Кербула, Мохамед Чикхи, Ясин Хакми, Деббих Мессауд, Туфик Маджуби, Юсеф Зеруки, …

  Камерун: Ндаки Мбулет, Эль Хадж Аббас, Жан Нземи, Жорж Кари, Жан Ндонго, Давид Фохо, …

Индивидуальные призы 
 MVP:  Ахмед Салах
 Лучший нападающий:  Ндаки Мбулет
 Лучший блокирующий:  Али Кербула
 Лучший на подаче:  Халид Сатур
 Лучший в защите:  Махмуд Элькуми
 Лучший связующий:  Абдалла Ахмед Салам
 Лучший либеро:  Ваед Алайди

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Африки по волейболу среди мужчин
2009 год в волейболе